Rikskansliet kan syfta på:

 Kunglig Majestäts kansli – det namn som fram till 1974 användes på det nuvarande regeringskansliet i Sverige
 Rikskansliet i Berlin – den tyske rikskanslerns ämbetsverk, och de byggnader i centrala Berlin som inhyste detta verk